EBU peut faire référence à :
  ;
 , une organisation gérant la boxe professionnelle au niveau européen ;
 European Broadcasting Union (en français, Union européenne de radio-télévision) ;
 , une unité de mesure de l'amertume de la bière.